Остап'як — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Остап, також Осташ, Остан, Стаф.

Носії 
 Остап'як Роман Остапович (* 1930 — †2015) — український радянський діяч, новатор виробництва, слюсар-інструментальник Львівського автобусного заводу, депутат Верховної Ради Української РСР 6-го скликання.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остапович